Храм Радхи-Кришны:

 Храм Радхи-Кришны в Бангалоре — кришнаитский храм в Бангалоре.
 Храм Радхи-Кришны в Лондоне — кришнаитский храм в лондонском квартале Сохо.
 Храм Радхи-Кришны в Спэниш-Форк — кришнаитский храм в городе Спэниш-Форк, штат Юта, США.

См. также 
 Radha Krishna Temple — британский музыкальный ансамбль.
 The Radha Krsna Temple — альбом группы Radha Krishna Temple.